Prince Street (Manhattan) - straat in Manhattan, New York
 Prince Street (metrostation) - metrostation in bovengenoemde straat
 Prince Street (televisieserie) - Amerikaanse politieserie uit 1997